Il Gran Premio Superstars di Monza 2010 è la prima prova delle Superstars Series 2010. Questo appuntamento vale per tutti e tre i campionati in programma quest'anno.

Superstars Series

Prove Libere

Qualifiche

Gara 1

Gara 2

GT Sprint

Prove Libere

Qualifiche

Gara 1

Gara 2

Classifiche

Classifica Internazionale ed Italiana

Classifica GT Sprint

Note

Collegamenti esterni

Superstars Series